Григо́рий Поляко́в:
 Поляков, Григорий Иванович (1876—1939) — русский и советский орнитолог.
 Поляков, Григорий Израилевич (1903—1982) — советский гистолог и нейроморфолог.